Os seriados e séries da Rede Bandeirantes estão relacionados nesta lista, que apresenta: data de início, data do final e quantidade de capítulos das séries e seriados da Band.

Séries e seriados por ordem de exibição

Década de 1960

Década de 1980

Década de 1990

Década de 2000

Década de 2010

 
Bandeirantes